В этом списке представлены иностранные футболисты, когда-либо выступавшие за футбольный клуб «Заря» (Луганск).

В статистике представлены матчи и голы, проведённые только в национальном чемпионате.

Данные на 10 марта 2019 года.

 Легионеры по стране происхождения

Галерея

Примечания

См. также 
 Список легионеров ФК «Ворскла»
 Список легионеров ФК «Динамо» Киев
 Список легионеров ФК «Днепр» Днепр
 Список легионеров ФК «Звезда» Кропивницкий
 Список легионеров ФК «Карпаты» Львов
 Список легионеров ФК «Черноморец» Одесса
 Список легионеров ФК «Шахтёр» Донецк

Ссылки 
 Все легионеры ФК Заря (allplayers.in.ua)

Заря Луганск
ФК «Заря» Луганск
Заря Луганск
Игроки ФК «Заря» Луганск